

Стульневе — селище, Запорізька область, Бердянський район, Чернігівська селищна громада
 Стульневе — село, Запорізька область, Бердянський район, Чернігівська селищна громада
 Стульневе — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці